Введенский сельский округ

Московская область 

 Введенский сельский округ Лотошинского района (1994—2006)
 Введенский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Тверская область 

 Введенский сельский округ Кашинского района (до 2005 года)
 Введенский сельский округ Молоковского района (до 2005 года)